Schmole steht für:
 ein Einzelgut in Bautzen, Landkreis Bautzen, Sachsen, siehe Seidau
 eine Gemeinde im Okres Šumperk, Tschechien, siehe Zvole u Zábřeha

Siehe auch:
 Schmöle